Potrero eller El Potrero kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Potrero del Llano, Álamo Temapache, ort, 
 Potrero, Guerrero, ort, Tixtla de Guerrero, 
 Potrero, Zentla, ort, 
 Potrero, Santiago Atitlán, ort, 
 Potrero, Puebla, ort, Coxcatlán, 
 Potrero, Villa Sola de Vega, ort, 
 Potrero, Delstaten Mexiko, ort, Villa de Allende, 
 Potrero, Guanajuato, ort, 
 El Potrero, Santa María Zoquitlán, 
 El Potrero, Xalatlaco, 
 El Potrero, Teotihuacán, 
 El Potrero, Santiago Tuxtla, 
 El Potrero, Hidalgo, San Felipe Orizatlán, 
 El Potrero, Tecoanapa, 
 El Potrero, Zinapécuaro, 
 El Potrero, Mezquital, 
 El Potrero, Zumpango, 
 El Potrero, San Salvador el Verde, 
 El Potrero, Ixcateopan de Cuauhtémoc, 
 El Potrero, San Luis Potosí, Xilitla, 
 El Potrero, Huetamo, 
 El Potrero, Magdalena Jaltepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar